

Patronyme 
 Marcel Gazelle (1907-1969), pianiste belge

Toponyme 

 Gazelle, census-designated place située en Californie.

Zoologie 
 Une gazelle, un animal de la famille des bovidés
 nombreuses espèces dans le genre Gazella
 espèces dans d'autres genres :
 gazelle de Waller ou  gazelle-girafe (Litocranius walleri) ;
 gazelle de Mongolie (Procapra gutturosa) ;
 gazelle du Tibet (Procapra picticaudata).

Véhicules 
 Gazelle, un hélicoptère.
 Gazelle, un camion Berliet.
 Gazelle, un véhicule utilitaire de la marque russe GAZ.
 De Havilland DH.15 Gazelle, un biplan d'essai moteur de 1920.

Marine 
 Gazelle, un modèle de voilier ;
 Gazelle (A775), un navire de services français ;
 , nom de deux navires de la marine allemande ;
 Classe Gazelle, classe de navires de la marine allemande (dont le SMS Gazelle de 1898).

Marques commerciales 
 Gazell, un label musical.
 Gazelle, une des bières les plus consommées au Sénégal.
 Gazelle, une entreprise de création de jeux d'arcade.
Gazelle (en), un navigateur Web créé par Microsoft Research.
Gazelle, une chaussure de la marque d'origine allemande Adidas.
 Gazelle, un des plus importants fabricants néerlandais de vélos.
Gazelle (ou Gazelle Mag), magazine français pour les femmes d'origine maghrébine.

Films 
 Les Gazelles, film de 2014.
 Gazelle, film biographique français écrit, produit et réalisé par Jean-François Pignon, sorti en 2014.

Divers 
 Gazelle Twin, musicienne et compositrice britannique.
 G@zelle, un réseau de câbles de télécommunications de l'île de La Réunion.
 Gazelle Football Club, au Tchad.
 Jean-Baptiste Dortignacq, coureur cycliste ( et  des Tours de France 1904 et 1905), surnommé « la Gazelle ».
 « La Gazelle » est un surnom courant en course à pied, attribué par exemple à la sportive française Marie-José Pérec.
 « Gazelle », un label attribué aux PME lauréates du « Programme Croissance PME ».
 « Gazelle », un terme employé par David Birch pour désigner une petite firme à croissance rapide.
 Gazelle était le nom de l'équipe cycliste Willem II-Gazelle créée en 1966 lors de sa dernière saison en 1971.
 « BLMA Gazelles », est le surnom donné à l’équipe féminine de basket-ball de la ville de Montpellier (Hérault, France). Le nom complet de l’équipe est le Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole Association.

Articles connexes 
 
 Le Corbeau, la Gazelle, la Tortue et le Rat, fable de Jean de La Fontaine
 , une pâtisserie
 Rallye Aïcha des Gazelles
  Bataille de la baie de Gazelles
 La Chasse aux gazelles, feuilleton télévisé tunisien

Voir aussi